Кондратьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым
 Кондратьевское сельское поселение — в составе Джанкойского района

Омская область
 Кондратьевское сельское поселение — в составе Муромцевского района

Хабаровский край 
 Кондратьевское сельское поселение — в составе Района имени Лазо